Ciszewo peut désigner en Pologne :
 Ciszewo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Ciszewo, village de la voïvodie de Podlachie